Чемпионат Азии по дзюдо 1991 года прошёл в Осаке (Япония) 9-10 ноября.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Командный зачёт

Ссылки 
 Канал дзюдо Token Corporation
 Федерация дзюдо Азии

1991
дзюдо
дзюдо
дзюдо
Международные соревнования по дзюдо в Японии
1991 год в дзюдо
Ноябрь 1991 года
Международные спортивные соревнования в Осаке